Burttia steht für:

 die monotypische Pflanzengattung Burttia, siehe Burttia prunoides.
 die Heuschreckengattung Burttia (Gattung)